Партай, Густав Фридрих (1798—1872) — немецкий филолог и историк искусства.
 Партай, Лили (Элизабета; ; 1800—1829) — сестра Густава П. и внучка по матери Николаи; её дневники считаются историческим свидетельствам периода бидермейера; жена композитора Клейна (в замужестве Elisabetha Constantia Amalia Klein). В Бранденбургском музее хранится её портрет кисти Шадова (Friedrich Wilhelm von Schadow, Lili Parthey)

Примечания